Дядя Стёпа:

 Дядя Стёпа — персонаж советского писателя Сергея Михалкова из одноимённой поэтической тетралогии для детей.
 Дядя Стёпа — советский чёрно-белый мультипликационный фильм, созданный в 1939 году.
 Дядя Стёпа — милиционер — советский рисованный мультипликационный фильм, созданный в 1964 году.